Бялозор — фамилия.
 Бялозор, Александр Адольфович (в монашестве Александр; 1866—1933) — епископ Русской православной церкви, епископ Ростовский и Таганрогский.
 Бялозор, Юлиан Юлианович (1862—1942) — русский военачальник, генерал-лейтенант.